Ben Lomond steht für:

Berge:
 Ben Lomond (Schottland) in Schottland, Großbritannien
 Ben Lomond (Neuseeland) bei Queenstown, Neuseeland
 Ben Lomond (Tasmanien) in Tasmanien, Australien
 Ben Lomond (Berg, Kalifornien) in Kalifornien, USA
 Ben Lomond (Utah) im Wasatch-Gebirge in Utah, USA

Orte:
 Ben Lomond (Arkansas) in Arkansas, USA.
 Ben Lomond (Kalifornien) in Kalifornien, USA
 Ben Lomond (New South Wales) in New South Wales, Australien

Sonstiges:
 Ben-Lomond-Nationalpark, Nationalpark in Tasmanien, Australien
 Ben Lomond Mountain AVA, Weinbaugebiet in Kalifornien

Siehe auch:
 Ben Lomond Mountain